Ю́рий Ильи́ч Шенфинкель (5 августа 1927, Москва — 11 октября 2015, там же) — советский и российский авиаконструктор, лауреат Государственной премии СССР. Заслуженный конструктор РФ.

Биография
Окончил МВТУ им. Баумана (1951) и заочно — механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (1958). С 1951 по 1958 год работал на проектировании и строительстве гидротехнических сооружений, в том числе Мингечаурской ГЭС.

С 1958 по 2015 год работал в ММЗ № 51 (ОКБ Сухого): инженер-конструктор I категории, ведущий конструктор, начальник бригады, заместитель начальника отдела, с 1986 года — заместитель генерального конструктора по системам управления.
 
Кандидат технических наук, автор более 50 изобретений. 

Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды и звания 

Награждён орденом «Знак Почёта», юбилейной медалью «300 лет Российскому Флоту». Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный конструктор РФ (1999), лауреат премии им. П. О. Сухого II степени.

Примечания

Ссылки 
 Aviaport.ru 
 Biograph.ru 
 Видео 

Авиаконструкторы СССР
Авиаконструкторы России
Авиаконструкторы по алфавиту
Заслуженные конструкторы Российской Федерации
Выпускники механико-математического факультета МГУ
Похороненные на Троекуровском кладбище